K-TV steht als Abkürzung für:
 Karaoke, eine Freizeitbeschäftigung
 K-TV (Fernsehen), einen religiösen Fernsehsender

Siehe auch:
 KTV
 K!TV, eine Freeware-TV-Software für den PC

KTV